Az 532-es jelzésű regionális autóbusz Szolnok, autóbusz-állomás és Tiszakécske, városháza között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2403-as járat 2016. december 11-étől 532-es jelzéssel közlekedett. 2018. december 9-étől ez a viszonylat 522-es jelzéssel Cegléd, Ipari Parkig hosszabbítva közlekedik.

2019 áprilisában Szolnok és Tiszakécske között indították újra. 2020. március 2-ától az autóbuszok megállnak Tiszakécskén a benzinkút, Orkán Kft. és Szolnoki út megállóhelyeken is. 2022. március 7-étől érintik Tiszabög, felsőt is.

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!colspan=2|Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Szolnok, autóbusz-állomásvégállomás
!rowspan=2|
|76
|align=left|
|-
|13||Szolnok, Megyei kórház||65
|align=left|
|-
|14||Szolnok, Cukorgyári lakótelepvonalközi érkező végállomás||70||63
|align=left|
|-
|15||Szolnok, McHale Hungária Kft.||67||62
|align=left|
|-
|18||||65||59
|align=left|
|-
|21||Szolnok, Állati Fehérjefeldolgozó
!rowspan=13|
|57
|align=left|
|-
!rowspan=12|
|Kőröstetétlen, Halász utca||49
|align=left|
|-
|Kőröstetétlen, autóbusz-forduló||47
|align=left|
|-
|Polyák tanya||44
|align=left|
|-
|Markovics tanya||43
|align=left|
|-
|Liptai major||41
|align=left|
|-
|Jászkarajenő, TÜZÉP telep||39
|align=left|
|-
|Jászkarajenő, művelődési ház||37
|align=left|
|-
|Jászkarajenő, malom||34
|align=left|
|-
|TETŐVÁR||31
|align=left|
|-
|Várkonyi szőlők||30
|align=left|
|-
|Jenői szőlők||28
|align=left|
|-
|Tiszajenő, Tóth tanya||24
|align=left|
|-
|25||Tószeg, kucorgó||59
!rowspan=17|
|align=left|
|-
|26||Tószeg, vasútállomás||58
|align=left|
|-
|28||Tószeg, községháza||56
|align=left|
|-
|35||Tiszavárkony, bejárati út||49
|align=left|
|-
|36||Tiszavárkony, újtelep||47
|align=left|
|-
|39||Tiszavárkonyi ÁG.||44
|align=left|
|-
|41||Vezsenyi szőlők||42
|align=left|
|-
!rowspan=10|
|Vezseny, gátőrház||40
|align=left|
|-
|Vezseny, sportpálya||37
|align=left|
|-
|Vezseny, piactér||35
|align=left|
|-
|Vezseny, élelmiszer bolt||33
|align=left|
|-
|Vezseny, autóbusz-forduló||32
|align=left|
|-
|Vezseny, élelmiszer bolt||30
|align=left|
|-
|Vezseny, piactér||29
|align=left|
|-
|Vezseny, sportpálya||27
|align=left|
|-
|Vezseny, gátőrház||25
|align=left|
|-
|Vezsenyi szőlők||23
|align=left|
|-
|43||Tiszajenő-Vezseny vasútállomás||22||22
|align=left|
|-
|47||Tiszajenő alsó vasúti megállóhely||17||17
|align=left|
|-
|54||Tiszabög, felső||10||10
|
|-
|55||Tiszabög, vegyesbolt||9||9
|align=left|
|-
|61||Tiszakécske, benzinkút||3||3
|
|-
|62||Tiszakécske, Orkán Kft.||2||2
|
|-
|63||Tiszakécske, Szolnoki út||1||1
|align=left|
|-
|64||Tiszakécske, városházavégállomás||0||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szolnok autóbuszvonalai